Bumblebee oder Bumble Bee (englisch für Hummel) steht für:
 ADI Bumble Bee, ein Ultraleicht-Tragschrauber
 Nelson Bumblebee, ein Motorsegler
 eine Figur aus dem Transformers-Universum
 Bumblebee (Film), ein Film basierend auf der gleichnamigen Figur aus dem Transformers-Universum und Prequel zum ersten Transformers Film von Michael Bay.

Orte
 Bumble Bee (Arizona), Vereinigte Staaten
 Bumblebee (Kalifornien), Vereinigte Staaten